Okręty US Navy o nazwie USS "Merrill":

 Pierwszy "Merrill" (DE-392) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który był w służbie w latach 1943-1946.
 Drugi "Merrill" (DD-976) był niszczycielem typu Spruance, który był w służbie w latach 1978-1998.

Merrill